

Codici 
 HEN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Hendon (Regno Unito)
 HEN – codice vettore ICAO di Helicópteros y Vehículos Aéreos Nacionales
 HEN – acronimo di Harmonized European Norm

Fumetti 
 HEN – manga

Geografia 
 Hen – località del comune di Rauma (Norvegia)
 Hen – località del comune di Ringerike (Norvegia)
 Hen – isola della Nuova Zelanda

Linguistica 
 Hen – neologismo della lingua svedese usato come pronome personale neutro

Altri progetti